Coaticook, ville du Québec ;
Coaticook, municipalité régionale de comté du Québec ;
Coaticook, rivière du Québec ;
La Laiterie de Coaticook, entreprise du Québec.